Санторини:
 Санторини, Джованни Доменик (1681—1737) — известный итальянский анатом.
 Санторини — группа островов в Эгейском море, главный остров группы.
 Санторини — аэропорт на острове Санторини, Греция, расположен к северу от деревни Камари.